L'édition 2011 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić celle en double.

Lauréats 
Le tenant du titre Roger Federer remporte le  en simple en battant en finale Kei Nishikori. Il s'agit de son  et son  sur dur en carrière. Il s'impose donc pour la  à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2011
Sport en Suisse en 2011
Tennis en octobre 2011
Tennis en novembre 2011